Voici la liste des planètes mineures numérotées de 227001 à 228000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 227001 à 228000

227001-227100

227101-227200

227201-227300

227301-227400

227401-227500

227501-227600

227601-227700

227701-227800

227801-227900

227901-228000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000